Saco kan syfta på:

 Saco – en facklig centralorganisation på den svenska arbetsmarknaden, se Sveriges akademikers centralorganisation

Geografi

USA 

 Saco, Maine, York County, 
 Saco (ort i USA, Montana), Phillips County, 

Robotskapade USAförgreningar